Guiana o Guyana o Guayana possono riferirsi a:

Geografia 
 Guiana – regione fisica dell'America meridionale
 Guyana – stato indipendente dell'America meridionale
 Guyana francese – regione e dipartimento d'oltremare della Francia
 Guayana venezuelana – regione geografica del Venezuela
 Ciudad Guayana – città del Venezuela
 Massiccio della Guiana – conformazione topografica dell'America meridionale

Geologia
 Scudo della Guiana – struttura geologica dell'America meridionale

Storia
 Guyana britannica – colonia dell'Impero britannico (oggi Guyana)
 Guyana olandese – antico nome del Suriname
 Guyana brasiliana, o Guayana brasiliana – regione storica del Brasile, chiamata anche Guyana portoghese

Altro 
 Corrente della Guyana – corrente marina dell'Oceano Atlantico.

Pagine correlate 

Guinea (disambigua)